Cardoș, sau Cardaș (< ):

Cardaș 
 Agricola Cardaș
 Gheorghe Cardaș

Vezi și 
 Cardós, Cardos

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din maghiară